Včela může být:

v biologii
 včela – rod blanokřídlého hmyzu
 včela medonosná

v obchodu
 Včela (spotřební družstvo) – spotřební družstvo
 Palác Včela – finanční spolek založený 1894 a jím postavený stejnojmenný palác v Českých Budějovicích

v kultuře
 Tisícročná včela (román) – román Petera Jaroše z roku 1979
 Tisícročná včela (film) – film režiséra Juraje Jakubiska z roku 1983 podle stejnojmenného románu
 Tisícročná včela (divadelní hra) – drama z roku 2018 podle stejnojmenného románu
 Včelka Mája – pohádková postava z dětských knih a animovaného seriálu
 Česká včela – obrozenecký časopis
 Včela (časopis) – český časopis
 Co záleží včele... – povídka Isaaca Asimova

Podobný výraz 
 včelka – morfologická součást hroznového vína

Externí odkazy